Anil Kapoor – attore e produttore cinematografico indiano
Anish Kapoor – scultore e architetto britannico di origine indiana e irachena
Boney Kapoor – produttore cinematografico indiano
Himani Kapoor – cantante indiana
Kareena Kapoor – attrice indiana
Karisma Kapoor – attrice indiana
Kunal Kapoor – attore indiano
Prithviraj Kapoor – attore indiano
Raj Kapoor – attore, regista e produttore cinematografico indiano
Ranbir Kapoor – attore e dirigente sportivo indiano
Randhir Kapoor – attore, regista e produttore cinematografico indiano
Ravi Kapoor, meglio noto come Jeetendra – attore indiano
Rishi Kapoor – attore indiano
Sanjay Kapoor – attore indiano
Shahid Kapoor – attore indiano
Shakti Kapoor – attore indiano
Shammi Kapoor – attore indiano
Shashi Kapoor – attore, regista e produttore cinematografico indiano
Shobu Kapoor – attrice britannica di origini indiane
Shraddha Kapoor – attrice e cantante indiana
Sonam Kapoor – attrice indiana
Surinder Kapoor – produttore cinematografico indiano
Tusshar Kapoor – attore indiano
Vaani Kapoor – attrice indiana